Festigny (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Festigny (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny